Appia est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom ou patronyme 
Appia est un prénom féminin, d'origine latine, peu usité.

Appia est aussi un patronyme.

Monuments et ouvrages romains 
 Trois ouvrages d'art, dont deux initiés par le censeur romain Appius Claudius Caecus en -312 :
 la Voie Appienne (Via Appia), première voie romaine pavée ;
 l’Aqueduc de l'Aqua Appia qui est le premier aqueduc romain (-312) ;
 la Porta San Sebastiano, anciennement Porta Appia, car sise sur la Via Appia

Industrie 
 Lancia Appia, une automobile du fabricant italien Lancia, fabriquée de 1953 à 1963.
 Appia est le nom d'une structure appartenant au groupe industriel Eiffage Travaux Publics.

 Appia Sas est une société française qui a fusionné en 2009 avec la société Sercl pour donner la société Operis, entreprise fournissant des logiciels pour les collectivités locales (dont le logiciel Droits de Cités).

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Appia serait le nom de l'épouse du saint catholique Philémon de Colosses.
 Adolphe Appia (1862-1928), décorateur et metteur en scène suisse
 Béatrice Appia (1899-1998), artiste peintre française d'origine suisse
 Dominique Appia (1926-2017), artiste peintre suisse
 Louis Paul Amédée Appia (1818-1898), chirurgien et médecin militaire suisse, et l'un des membres du « Comité de cinq », groupe qui fut à l'initiative de la création du Comité international de la Croix-Rouge
 Louis Appia (1863-1938), pasteur français, et vice-président de la Fédération protestante de France
 Maurizio Damiano-Appia, égyptologue, spécialiste de la Nubie